Live 1961—2000: Thirty-nine Years of Great Concert Performances  — концертний альбом американського музиканта та автора пісень Боба Ділана, виданий 28 лютого 2001 року лейблом SME Records лише в Японії.

Список пісень

Посилання 
 «Live 1961-2000: Thirty-Nine Years of Great Concert Performances»  на Discogs

Примітки 

Альбоми Боба Ділана
Музичні альбоми 2001
Англомовні музичні альбоми